Cinnamon peut désigner :

Biologie 
 Un des noms vernaculaires pour certaines espèces du genre Cinnamomum (canneliers et camphriers, dans le groupe des dicotylédones ou l'ancienne classe des Magnoliopsida, la sous-classe des Magnoliidae, l'ordre des Laurales et la famille des Lauraceae), ou les épices, huiles ou bois d'œuvre qui en sont dérivés.
 Le cannelier de Ceylan (Cinnamomum verum, ou anciennement Cinnamomum zeylanicum, vrai cannelier), originaire du Sri Lanka.
 La cinnamone, épice douce, très parfumée, mais rare et chère, plus communément appelée , tirée à l'origine de son écorce intérieure.
 Le cannelier de Chine (Cinnamomum aromaticum, ou anciennement Cinnamomum cassia, cannelier casse, cannelier de Cochinchine).
 En Amérique du Nord notamment, cette espèce moins rare et moins chère est plus souvent  utilisée pour produire la casse (fausse cannelle, cassia, quassia), épice plus piquante et plus âpre tirée elle aussi de son écorce.
 Le Cinnamon Challenge (en anglais) ou défi de la cannelle, une forme dangereuse de compétition alimentaire apparue depuis 2001 avec l'ingestion de cette cannelle en poudre.
 Ne pas confondre cette espèce avec celles du genre distinct Cassia (lui aussi dans le groupe des dicotylédones ou l'ancienne classe des Magnoliopsida, mais dans la sous-classe des Rosidae, l'ordre des Fabales et la famille des Fabaceae).
 Le camphrier (Cinnamomum camphora, ou arbre à camphre), dont on extrait le camphre par distillation de son bois.

Technologies 
 Cinnamon, environnement de bureau issu d'un fork du bureau GNOME et basé sur GTK+, pour les systèmes d’exploitation de type Unix.

Arts et culture 
 Cinnamon, film japonais réalisé en 2007 par Gisaburō Sugii.
 Cinnamon, un des titres de la compilation Over The Rainbow (1950–1953) du saxophoniste américain Art Pepper.
 Cinnamon Carter, un des personnages des trois premières saisons de la série télévisée américaine Mission impossible (1966–1973), joué par l'actrice Barbara Bain.
 Cinnamon Girl, un des titres parus sur l'album Everybody Knows This Is Nowhere (1969) du chanteur et guitariste canadien Neil Young.

Sociétés 
 Cinnamon Air, une compagnie aérienne srilankaise.